Die 3. Champions Trophy fand vom 9. bis 16. Januar 1981 in der pakistanischen Stadt Karatschi statt. Sie war damit zum zweiten Mal hintereinander Schauplatz der Veranstaltung.

Sieger des 3. Turniers wurde die Hockeynationalmannschaft der Niederlande.

Spiele

Abschlusstabelle

Topscorer 
1. Paul Litjens (Niederlande) – 11 Tore

1981
Hockey 1981
Sportveranstaltung in Karatschi
Hockeywettbewerb in Pakistan